Бахме́тев — русская фамилия. Женская форма Бахметева.

Известные носители 
 Бахметев, Алексей Николаевич (Бахметев 3-й) (1774—1841) — генерал от инфантерии, участник Бородинского сражения.
 Бахметев, Алексей Николаевич (1798—1861) — гофмейстер и попечитель Московского учебного округа.
 Бахметев, Андрей Аркадьевич (ок. 1790—1844) — генерал-майор.
 Бахметев, Борис Александрович (1880—1951) — русский и американский учёный в области гидродинамики, политический и общественный деятель.
 Бахметев, Владимир Матвеевич (1885—1963) — прозаик, драматург, публицист, литературный критик.
 Бахметев, Георгий Петрович (1847—1928) — посол в США (1911—1917).
 Бахметев, Дмитрий Ефремович — стольник, комендант Саратова.

Составные фамилии 
 Протасов-Бахметев, Николай Алексеевич (1834—1907) — генерал от кавалерии, наказной атаман Астраханского казачьего войска.



См. также 
 Бахметьев